Thomas-Dehler-Haus steht für:

 Thomas-Dehler-Haus (Bonn), frühere Parteizentrale der FDP in Bonn
 Thomas-Dehler-Haus (Berlin), Parteizentrale der FDP in Berlin, jetzt Hans-Dietrich-Genscher-Haus